Hallof ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Hallof, Ägyptologe
 Klaus Hallof (* 1957), deutscher Epigraphiker